Choco puede referirse a los siguientes topónimos:

 Choco, distrito del Perú.
 Choco, localidad del Perú, capital del distrito anterior.

Además, puede hacer referencia a:
 El Club Deportivo Choco, equipo de fútbol español.
 Choco, forma de nombrar a la sepia en el suroeste de España y Portugal.
 «Choco», un modismo utilizado para llamar a los perros en el Cuyo y en el norte de Argentina, en Chile y en Tarija (Bolivia).
 Choco, grafía en español correspondiente a la palabra en lengua vasca txoko, que se utiliza en el País Vasco y otras comunidades del norte de España para designar a un local destinado a reuniones privadas de carácter gastronómico.
 Choco, uno de los gentilicios para los habitantes del estado de Tabasco, México (el otro es tabasqueño/a).
 Choco, biblioteca del lenguaje Java, utilizada para la programación por restricciones.

Enlaces externos